Christian Neuper ist der Name folgender Personen:

* Christian Neuper (Bildhauer) (1876–1950), deutscher Bildhauer
 Christian Neuper (Fußballspieler) (* 1983), österreichischer Fußballspieler